Натуральне число 1104
 1104 рік до нашої ери
 1104 рік нашої ери